Perșunari se poate referi la:

 Localități în România
 Perșunari (Cocorăștii Colț), Prahova
 Perșunari (Gura Vadului), Prahova